Eichleriella — рід грибів родини Exidiaceae. Назва вперше опублікована 1903 року.

Класифікація 
До роду Eichleriella відносять 24 видів:

Примітки

Джерела 
 Bresadola, G. 1903. Fungi Polonici a cl. Viro B. Eichler lecti. Annales Mycologici. 1(2):97-131 - P.115

Роди грибів
Агарикоміцети